Апертура 2014 () — 79-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Регулярный чемпионат

Плей-офф за чемпионство

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 26—27 апреля, а ответные состоялись 3—4 мая.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 7 мая, а ответные состоялись 11 мая.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 
Первый матч был проведён 18 мая, а ответный состоялся 21 мая.

|}

Первый матч

Ответный матч

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 2014 на rsssf.com

2014
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2014 году